Вале́рий Цветко́в:
 Цветков, Валерий Анатольевич (род. 1964) — российский экономист, член-корреспондент РАН, директор Института проблем рынка РАН.
 Цветков, Валерий Владимирович (род. 1977) — российский футболист.
 Цветков, Валерий Иванович (род. 1941) — советский актёр.